

Presentación Previa 
El polaco Michał Przysiężny fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que decidió participar en el Torneo de Memphis perteneciente al ATP World Tour 250.

El italiano Simone Bolelli ganó el título tras derrotar en la final al alemán Jan-Lennard Struff por 7-66 y 6-4.

Cabezas de serie 

 Dustin Brown (Semifinales)
 Jan-Lennard Struff (Final)
 Damir Džumhur (Primera ronda)
 Ričardas Berankis (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Marco Cecchinato ''(Primera ronda)
  Matthias Bachinger ''(Segunda ronda)
  Matteo Viola ''(Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bérgamo 2014